Скарлет Грубер е венецуелска актриса и танцьорка. Известна е най-вече с участието си в „Земя на честта“, където играе ролята на Андрея.

Филмография

Филми

Телевизия

Източници 

Венецуелски актьори и актриси